GRES Acadêmicos de Santa Cruz est une école de samba du quartier de Santa Cruz de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

Santa Cruz